Калкаска има више значења:
 Округ Калкаска (Мичиген)
 Калкаска (Мичиген)